Колфакс (округ, Небраска)
Колфакс (округ, Нью-Мексико)